Историческая миля Нюрнберга () — туристический маршрут, проложенный через самые важные исторические достопримечательности средневекового Старого города Нюрнберга. Маршрут возник в 2000 году в связи с празднованием 950-летия бывшего имперского города Нюрнберга.

Вдоль Исторической мили здания, ансамбли и места, связанные с историей Нюрнберга или представляющие сокровища архитектуры, именуются станциями и обозначены вывесками, отмеченными черной буквой H на красном фоне, на которых кратко описывается место или сооружение.

Станции маршрута

Ссылки 
 Путеводитель Историческая миля Нюрнберга: Нем., Англ.
 Музеи и выставки в Нюрнберге на www.moygorod.de.

Здания и сооружения Нюрнберга
Достопримечательности Баварии